Custom – dispositivo o un componente, progettato e realizzato su misura
 Custom House – nome di vari edifici
 Custom Robo Arena – videogioco del 2007
 Custom Line – marchio del Gruppo Ferretti

Pagine correlate 

Customizzazione

Altri progetti